Cookellaceae är en familj av svampar. Cookellaceae ingår i ordningen Myriangiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cookellaceae